Er zijn vier oorlogen geweest die als Pools-Russische Oorlog aangemerkt kunnen worden:
Pools-Russische Oorlog (1605-1618)
Pools-Russische Oorlog (1654-1667)
Pools-Russische Oorlog (1792)
Pools-Russische Oorlog (1919-1921)

Rusland
Polen